World Grand Prix 2021 (snooker) - snookertoernooi
 World Grand Prix 2021 (darts) - dartstoernooi